Слабая гомотопическая эквивалентность — отображение между топологическими пространствами индуцирующее изоморфизм гомотопических групп.

Определение

Пусть  и  линейно связные пространства. 
Слабая гомотопическая эквивалентность из  в  
есть непрерывное отображение  
такое, что индуцированные отображения  биективны при всех  для некоторой (а значит для любой) пары точек .

Свойства

Существование слабой гомотопической эквивалентности , вообще говоря не влечёт существование слабой гомотопической эквивалентности .

Изоморфность групп   и  вообще говоря не влечёт существование слабой гомотопической эквивалентности .

Любой конечный симплециальный комплекс слабо гомотопически эквивалентен конечному топологическому пространству.

Примечания 

 
Топология